Мартіна Хінгіс і Флавія Пеннетта були чинними чемпіонками, але цього разу Пеннетта вирішила не брати участі. Хінгіс успішно захистила свій титул, граючи в парі з Саньою Мірзою. У фіналі вони перемогли пару Ірина-Камелія Бегу і Моніка Нікулеску з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw

Wuhan Open
2015